Nederlandse personen:
 Anton Houtsma, burgemeester
 Jan Houtsma , verzetsstrijder
 Martin Theodoor Houtsma, oriëntalist